Михаил Николаевич Теренин (1839—1899) — русский государственный деятель, Симбирский и Владимирский губернатор.

Биография 
Из дворян.

В службу вступил в 1856 году в 4-й резервный дивизион лейб-гвардии Конного полка унтер-офицером. В 1861 году избран кандидатом к мировому посреднику Буинского уезда Симбирской губернии. В 1863 году оставил военную службу в чине штабс-ротмистра. В 1865 году избран депутатом дворянства от Буинского уезда и определен мировым посредником 1-го участка того же уезда. В следующем году избран Буинским уездным предводителем дворянства, а в 1871 году назначен симбирским губернским предводителем дворянства. В 1873 году пожалован в камергеры. В 1887 году назначен на должность симбирского губернатора, а в 1893 году — Владимирского губернатора.

Источники 
 

Симбирские губернские предводители дворянства
Симбирские губернаторы
Владимирские губернаторы